Бубни — множина від бубон.

Села:
 Бубни — Житомирська область, Житомирський район
 Бубни — Полтавська область, Чорнухинський район

Бубни — село, Вітебська область, Верхньодвінський район